Triangel (muziekinstrument), slagwerkinstrument dat behoort tot de klasse van de idiofonen
Triangel (biljart), hulpstuk bij snooker en pool
Triangel (aanhanger), verbinding tussen een trekeenheid en een aanhanger
Triangel (Sassenburg), dorp in de Duitse gemeente Sassenburg, vroeger driehoekig
Station Triangel (Haltepunkt Triangel), spoorwegstation in deze plaats
Station Waddinxveen Triangel, spoorweghalte aan de spoorlijn Gouda - Alphen aan den Rijn
Timotheus Triangl, personage uit de Vlaamse stripreeks De Kiekeboes
Figurentheater Triangel, poppentheater van Ans en Henk Boerwinkel
Triangel (cabaretprogramma), cabaretprogramma van Wim Ibo bij de V.A.R.A.
Triangle Studios, Nederlands ontwikkelaar van computerspellen

Zie ook 
The Triangle (doorverwijspagina)
Driehoek (doorverwijspagina)